«Чёрная вуаль» — художественный фильм Александра Прошкина.

Сценарий Андрея Дмитриева и Станислава Говорухина написан по мотивам романа «Отравленная совесть» Александра Амфитеатрова.

Последняя роль Ирины Метлицкой в кино.

Сюжет 

Санкт-Петербург, начало XX века. После девятилетнего отсутствия возвращается 40-летний миллионер и меценат Андрей Рокшин. Когда его находят убитым, подозрение падает на женщин, с которыми у него была связь.

В ролях 
 Александр Абдулов — Андрей Яковлевич Рокшин
 Ирина Метлицкая — Татьяна Александровна Верховская
 Сергей Маковецкий — Пётр Дмитриевич Синёв
 Ирина Розанова — Олимпиада Алексеевна Ратисова
 Наталья Петрова — госпожа Леони
 Маргарита Шубина — Мария Игнатова
 Владимир Ильин — Яков Ратисов
 Татьяна Васильева — Августа Блюм
 Валерий Доронин — Степан Ильич Верховский
 Денис Константинов — Александр Кузнецкий

Детективные фильмы России
Экранизации романов России
Фильмы России 1995 года
Студия «Ритм»
Фильмы студии «Мосфильм»
Фильмы на русском языке